Příjmení Kerner nosí více různých osobností:

 František Kermer, též Kerner, Körner (1710–1786) – český stavitel a architekt
 Nena (Gabriele Susanne Kerner; * 1960) – německá zpěvačka
 Jan Kerner (* 1964) – český regionální politik
 Josef Ignác Kerner (1777–1845) – český římskokatolický kněz a náboženský spisovatel
 Justinus Kerner – německý básník
 Otto Kerner – rozcestník

Jiné významy 
 Kerner – odrůda vinné révy

Podobné 
 kernér – zrnič mědi (viz kernárna)